Такмичење у дисциплини трчања на 3.000 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2009. у Торину одржано је 6. и 7. марта. Такмичење је одржано у мулти-спортској дворани Овал Лингото. 

Титулу освојену у Бирмингему 2007, није бранио Козимо Калијандро из Италије.

Земље учеснице 
Учествовало је 23 такмичара из 13 земаља.

Сатница

Рекорди 
{| class="wikitable" style="width:90%;"
|-
!colspan="5"|Рекорди пре почетка Европског првенства 2009.
|-
|Светски рекорд
|Данијел Комен 
|7:24,90
|Будимпешта, Мађарска
| 6. фебруар 1998
|-
| Европски рекорд
| rowspan="2" | Алберто Гарсија 
| 7:32,98
| Севиља, Шпанија
| 22. фебруар 2003
|-
| Рекорди европских првенстава| 7:43,89
| Беч, Аустрија
| 2. март 2002
|-
| Најбољи светски резултат сезоне у дворани
| Пол Кипселе Коуч 
| 7:32,80	
| Стокхолм, Шведска
| 18. фебруар 2009
|-
| Европски рекорд сезоне у дворани| Мохамед Фара 
| 7:34,47
| Бирмингем, Уједињено Краљевство
| 5. фебруар 2009
|-
! colspan="5" style="background:#F5F5DC;" | Рекорди после Европског првенства 2009.
|-
| Рекорди европских првенстава
| Мохамед Фара 
| 7:40,17
| Торино, Италија
| 7. фебруар 2009
|}

 Најбољи европски резултати у 2009. години 
Десет најбољих европских атлетичара на 3.000 метара у дворани 2009. године пре почетка првенства (5. марта 2009), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ), 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2009.

 Освајачи медаља 

 Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у трци на 3.000 метара у дворани са њиховим најбољим резултатом у сезони 2009, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају. 

 Резултати 
 Квалификације 
Атлетичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирала по 4 првопласираних из сваке групе (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв''').

Финале 
,

Пролазна времена у финалу

Извори

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици у дворани 2009.
Трка на 3.000 метара на Европском првенству у атлетици у дворани